Delbar-e Rok Rok kan syfta på följande platser:

Iran 

 Javānābād, ort, Lorestan, 
 Delbar-e Rok Rok (ort i Iran), Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar